Dürrenmatt:
 Ulrich Dürrenmatt (1849, Schwandacker  1908, Herzogenbuchsee), un journaliste et politicien suisse
 Hugo Dürrenmatt (18761957), homme politique suisse et avocat
 Peter Dürrenmatt (19041989), historien suisse, journaliste et homme politique (de)
 Friedrich Dürrenmatt (1921, Konolfingen  1990), un écrivain, dramaturge et peintre suisse de langue allemande
 La Promesse
 La Panne
 Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN)
 Chapelle Sixtine de Dürrenmatt